Manoj Tiwary (1967) – regista indiano
 Manoj Tiwary (1971) – politico indiano
 Manoj Tiwary (1985) – crickettista indiano